Miejscowości w USA:
 South Shore – miasto w stanie Kentucky, w hrabstwie Greenup
 South Shore – miejscowość w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Codington